Испанизация (; Españolización; Hispanización) — процесс добровольного либо насильственного перехода на испанский язык и усвоения испанской культуры. В самом испаноязычном мире различаются два близких, но достаточно чётко разграниченных понятия: кастильянизация — первичная испанизация начала колониального периода, и латиноамериканизация — вторичная испанизация в странах Нового Света. В ходе кастилизации произошло первое знакомство автохтонных народов (майя, кечуа, аймара и т. д.) с испанским языком и культурой, и развернулась активная метисация. В ходе колонизации, и особенно после получения независимости от Испании, каждая из испано-американских стран постепенно приобрела свой этнодемографический колорит, мало связанный с современной Испанией. В ходе латиноамериканизации эти испаноязычные субкультуры оказывают влияние на другие регионы. Так, во второй половине XX века произошла активная латиноамериканизация Майями кубинскими эмигрантами, а Хьюстона и Лос-Анджелеса — мексиканскими (мексиканизация). В отличие от предыдущих волн иммиграции, свыше 75 % латиноамериканских иммигрантов в США сохраняют испанский язык в той или иной мере.

См. также 
 Дёпара — испанизированный язык гуарани в республике Парагвай.
 Испанизмы

Источники 
 Beatriz Garza Cuaron and Doris Bartholomew. Languages of intercommunication in Mexico. In: Stephen Adolphe Wurm, Peter Mühlhäusler, Darrell T. Tyron (1996), Atlas of languages of intercultural communication in the Pacific (1622 pages), pp. 1254–1290. Chapter 2. Historical outline, p. 1258, 2.1.5: Replacement of the dominant indigenous languages by Spanish, pp. 1260–1262. Chapter 4: Spanish as a language of intercommunication, from the Conquest to present. pp. 1270–1271.
 Rainer Enrique Hamel: Bilingual Education for Indigenous Communities in Mexico. Encyclopedia of Language and Education (2008), Part 5, Part 18, pp. 1747–1758.
 Juan Carlos Godenzzi: Language Policy and Education in the Andes. Encyclopedia of Language and Education (2008), Part 1, Part 4, pp. 315–329.
 Bierbach, Christine (1989) «'La lengua, compañera del imperio'? ou 'la filología, compañera del imperialismo?' — Nebrija (1492) au service de la politique linguistique du Franquisme». En: Bernard Py y René Jeanneret (comp.): Minorisation Linguistique et Interaction: Actes du Symposium Organisé par L'Association Internationale de Linguistique Appliquée et La Commission Interuniversitaire Suisse de Linguistique Appliquée, Neuchatel, 16-18 Septembre 1987. Ginebra: Librairie Droz, S.A., pp. 217-32.
 Cifuentes, Bárbara, y María del Consuelo Ros R. (1993): «Oficialidad y planificación del español: dos aspectos de la política del lenguaje en México durante el siglo XIX», Iztapalapa, 29, pp. 135-146; disponible en línea: <http://tesiuami.uam.mx/revistasuam/iztapalapa/include/getdoc.php?id=1403&article=1440&mode=pdf >.
 Dávila Balsera, Pauli; Eizagirre Sagardia, Ana, y Fernández Fernández, Idoia (1994): «Los procesos de alfabetización y escolarización en Euskal Herria, 1860-1990», Ikastaria. Cuadernos de Educación, 7, pp. 63-99. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza; dispobible en línea: <http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/ikas/07/07063099.pdf>. 
 Delgado Criado, Buenaventura (1994): Historia de la educación en España y América. La educación en la España contemporánea (1789-1975), Madrid: Ediciones Morata.
 Ferrer i Gironès, Francesc (1985): La persecució política de la llengua catalana, Barcelona: Edicions 62.
 Garza Cuaron, Beatriz, y Doris Bartholomew (1996): Languages of intercommunication in Mexico, en: Stephen Adolphe Wurm, Peter Mühlhäusler, Darrell T. Tyron (1996), Atlas of languages of intercultural communication in the Pacific (1622 pages), pp. 1254-1290. Chapter 2. Historical outline, p. 1258, 2.1.5: Replacement of the dominant indigenous languages by Spanish, pp. 1260-1262. Chapter 4: Spanish as a language of intercommunication, from the Conquest to present. pp. 1270-1271. (En inglés.)
 Godenzzi, Juan Carlos (2008): Language Policy and Education in the Andes. Encyclopedia of Language and Education, Part 1, Part 4, pp. 315-329. (en inglés)
 Hamel, Rainer Enrique (2008): «Bilingüismo, educación inigena y conciencia lingüística en comunidades otomíes del Valle del Mezquital», Estudios Filológicos, 16 (1981), pp. 127-162; disponible en línea: <http://www.hamel.com.mx/Archivos-Publicaciones/1981%20bilinguismo%20educacion%20indigena%20y%20conciencia%20linguistica%20en%20comunidades%20otomies%20del%20Valle%20del%20Mezqu.pdf>.
 Hamel, Rainer Enrique (2008): Bilingual Education for Indigenous Communities in Mexico. Encyclopedia of Language and Education, Part 5, Part 18, pp. 1747-1758. (en inglés)
 López Martín, Ramón (1991): «Política educativa en la dictadura de Primo de Rivera», en Rosa Calatayud Soler y otros: Cuestiones histórico-educativas. España. Siglos xviii-xx, Valencia: Universitat de València, pp. 181-205.
 Pla Boix, Anna M. (2005): «L’ordenació de la qüestió lingüística a Catalunya de 1892 a 1936: el procés de reconeixement de l’estatut d’oficialitat del català», Revista de Llengua i Dret, núm. 43 (2005), pp. 179-211; disponible en línea: <>.
 Pujol Berché, Mercè (2003): Del bilingüismo histórico al plurilingüismo. La inmigración en Cataluña. Perpiñan: Universidad de Perpiñán; en línea: <https://web.archive.org/web/20131017023730/http://segundaslenguaseinmigracion.com/L2ycomptext/delbilinguismoPUJOLHDR.pdf>.
 Pueyo i París, Miquel (1987): Variables en el procés de minorització de la comunitat lingüística catalana. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Joan Solà. Universitat de Lleida; disponible en línea: <www.tdx.cat/bitstream/10803/1603/1/01.MPP_1de4.pdf>.
 Pueyo i París, Miquel (1996): Tres escoles per al catalans. Minorització lingüística i implantació escolar a Itàlia, França i Espanya, Lérida: Pagès Editors. 
 Pueyo i París, Miquel (2000) «La facilitació: una hipòtesi per comprendre millor la recessió de la llengua catalana a Espanya, França i Itàlia», Els Marges, núm. 66 (Barcelona, 2000); disponible en línea: <web.udl.es/usuaris/w4085757/publicacions/facilitacio.pdf>.
 Pueyo i París, Miquel (2003): «Minorització lingüística, implantació escolar i expansió de la llengua nacional. Una altra manera d’explicar la recessió lingüística del català a Espanya, França i Itàlia», Universitat de Lleida (abril del 2003); en línea: <https://web.archive.org/web/20100323140011/http://web.udl.es/usuaris/w4085757/recerca/usos.pdf>.
 Ruiz, Francesc, Rosa Sanz y Jordi Solé i Camardons (1996): Història social y política de la llengua catalana, Valencia: 3 i 4.
 Sueiro Justel, Joaquín (2001): «Aspectos generales de la política lingüística española en América y Filipina», en Miguel Ángel Esparza Torres, Hans-Josef Niederehe y Benigno Fernández Salgado (eds.): Estudios de historiografía lingüística. Actas del III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística (Vigo, 7-10/02/2001), Hamburgo: Helmut Busque Verlag (Romanistik in Geschichte und Gegenwart, 8), pp. 695-707.
 Senz, Silvia: «Una, grande y (esencialmente) uniforme. La RAE en la conformación y expansión de la “lengua común”», en: Senz, Silvia/Alberte, Montserrat: El dardo en la Academia. Barcelona: Melusina, 2011, vol. 2, 9-302; disponible en línea: <https://www.academia.edu/5980344/Silvia_Senz_Una_grande_y_esencialmente_uniforme._La_RAE_en_la_conformacion_y_expansion_de_la_lengua_comun_en_Senz_Silvia_Alberte_Montserrat_El_dardo_en_la_Academia._Barcelona_Melusina_2011_vol._2_9-302>.
 Sueiro Justel, Joaquín (2001): «Aspectos generales de la política lingüística española en América y Filipina», en Miguel Ángel Esparza Torres, Hans-Josef Niederehe y Benigno Fernández Salgado (eds.): Estudios de historiografía lingüística. Actas del III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística (Vigo, 7-10/02/2001), Hamburgo: Helmut Busque Verlag (Romanistik in Geschichte und Gegenwart, 8), pp. 695-707.
 Sueiro Justel, Joaquín (2002): La política lingüística española en América y Filipinas (siglos XVI-XIX). Lugo: Tris Tram.
 Vila, Francesc Xavier (2012): «Sobre la història i l’extensió de la norma de convergència lingüística a Catalunya», en: F. Xavier Vila i Moreno (ed.): Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, disponible en línea: <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000187%5C00000076.pdf>.
 Viñao Frago, Antonio (2009): «La alfabetización en España: un proceso cambiante de un mundo multiforme», Efora, vol. 3, núm 1 (marzo del 2009); disponible en línea: <>.
 Zabaltza, Xabier (2006): Una historia de las lenguas y los nacionalismos, Barcelona: Gedisa.

Ссылки 
Nereo Hancco Mamani (qhichwa yachachiq): Irqikunap qhichwa simi kastilla simi ima Qhiwar ayllupi rimasqankumanta - El quechua entre los niños de una comunidad bilingüe surandina del Perú y su fortalecimiento (in Spanish and Quechua, article on castilianization in the Quechua village of Qhiwar near Sicuani)

Испанский язык
Культурная ассимиляция